Shellshock steht für:
 Shellshock (de: Granatenschock), umgangssprachliche Bezeichnung für ein Kriegstrauma
 Shellshock (Sicherheitslücke), eine 2014 bekanntgewordene Sicherheitslücke in der Unix-Shell Bash
 Shifty Shellshock (* 1974), Frontmann der amerikanischen Band Crazy Town